Nistri ist der Familienname folgender Personen:

 Annamaria Nistri (* 1960), italienische Herpetologin
 Umberto Nistri (1895–1962), italienischer Unternehmer und Erfinder